Dall’Armi ist der Nachname folgender Personen:

 Andreas Michael Dall’Armi (1765–1842), Tiroler Kaufmann und Bankier in München.
 Heinrich Dall’Armi (1846–1922), Tabakkaufmann und Industrieller, Enkel von Andreas Michael 
 Maximilian Dall’Armi (1804–1867), Appellationsgerichtspräsident von Oberfranken, Sohn von Andreas Michael